Mes nuits sont plus belles que vos jours, le roman de Raphaële Billetdoux, Prix Renaudot 1985.
Mes nuits sont plus belles que vos jours, le film d'Andrzej Żuławski de 1989 adapté du roman éponyme.
 « Et nous avons des nuits plus belles que vos jours », lettre XIV de Jean Racine à M.Vitart du .

Références